David Gabai (né en 1954), mathématicien américain.
 Elad Gabai (né en 1985), footballeur israélien.
 Sasson Gabai (né en 1947), acteur israélien.
 Michaël Gabai (né en 1977), dentiste et conférencier belge.

Voir aussi